

События 
 Консулы: Тит Квинкций Фламинин-сын (патриций) и Маний Ацилий Бальб (плебей); проконсул: Луций Лициний Лукулл (в Ближней Испании); преторы: Гай Ливий Друз и Марк Лициний; пропретор: Сервий Сульпиций Гальба (в Дальней Испании); квестор: Гней Корнелий Сципион Хиспан; монетный триумвир: Децимий Флав; авгур: Марк Порций Катон Старший.
 В упорной битве между войском Деметрия I Сотера и войском наёмников и сирийцев Александра I Валаса Деметрий был разбит и погиб в бою.
 150—145 — царь Селевкидов Александр I Валас (ум. 145 до н. э.).
 египетский царь Птолемей VI Филометор приехал с дочерью Клеопатрой Теей в Птолемаиду, встретился с Александром I Валасом, выдал за него замуж Клеопатру и заключил с ним союз.
 Деметрий II Никатор и Антиох VII Сидет, сыновья Деметрия I Сотера, поселились на Крите в Книде.
 Около 150 — Кратет Малльский создаёт первый глобус.

Скончались 
 Деметрий I Сотер, царь Сирии;
 Лаодика V — селевкидская принцесса.

См. также

Примечания